Краудер, Джей (родился 6 июля 1990 года в Вилла Рикэ, Джорджия, США) — американский профессиональный баскетболист.
 Краудер, Луис (5 июля 1907, Спрингфилд, штат Иллинойс — 22 июля 1998, Мэнсфилд, штат Коннектикут) — американский пианист и музыкальный педагог.